Васил Попилиев Димитров е български актьор.

Роден е в село Букьовци (днес град Мизия) на 21 януари 1929 г.

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" през 1954 година със специалност „Актьорско майсторство“.

Работил в Драматичен театър „Гео Милев“ Стара Загора (1954-1956), Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (1956-1958), Русенски градски театър в Русе, като актьор и художествен ръководител (1958), Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1969), в СИФ „Бояна“ (1984-1987).

Бил е директор на Русенски градски театър (1970-1982) и (от 1993-), на Народен театър за младежта (1982--1984), на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ Шумен (1987-1990), на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ Плевен (1990-1993).

Член на САБ (1954) - в УС (1970-1989) и на СБФД (1981).

Награди и отличия 
 Заслужила артист (1971).
 Народен артист (1977).
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен.
 Орден „Кирил и Методий“ – I степен.
 Орден „НРБ“ – I степен (1979).
 „Наградата на Младежкия съюз“ за филма Веригата (Варна, 1964).

Театрални роли 
 „Гераците“ – дядо Йордан
 „Цезар и Клеопатра“ – Цезар
 „Януари“ – Сусо
 „Лазарица“ – Лазар

Телевизионен театър 
 „Меден месец“ (1985) (Николай Никифоров)
 „Среща в Рим“ (1982) (Камен Зидаров)
 „Дванадесетият апостол“ (Митьо Радуков) (1978)

Филмография

Външни препратки 
 
 Васил Попилиев в КиноПоиск
 Васил Попилиев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Носители на орден „Народна република България“ I степен
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Заслужили артисти (България)
Народни артисти (България)
Хора от област Враца
Мизия (град)
Починали в София